Улица Серафимовича — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в память советского писателя А. С. Серафимовича (1863—1949).

Белоруссия 
 Улица Серафимовича — улица в Минске.

Россия 
 Улица Серафимовича — улица в Архангельске
 Улица Серафимовича — улица в Белгороде;
 Улица Серафимовича — улица во Владикавказе;
 Улица Серафимовича — улица в Воронеже;
 Улица Серафимовича — улица в Геленджике;
 В Йошкар-Оле:
 Улица Серафимовича;
 Переулок Серафимовича;
 Улица Серафимовича — улица в Калининграде;
  — улица в Красном Сулине;
 Улица Серафимовича — улица в Москве;
 Улица Серафимовича — улица в Мытищах;
 Улица Серафимовича — улица в Петрозаводске;
 Улица Серафимовича — улица в Ростове-на-Дону;
 Улица Серафимовича — улица в Саранске;
 Улица Серафимовича — улица в Сочи;
 Улица Серафимовича — улица в Томске;
 Улица Серафимовича — улица в Чебоксарах.
 Улица Серафимовича — улица в Мичуринске Тамбовская обл.;
Улица Серафимовича в

Украина 
 Улица Серафимовича — улица в Виннице;
 Улица Серафимовича — улица в Краматорске;
 Улица Серафимовича — прежнее название улицы Ивана Миколайчука в Киеве.